Лучшие синглы США 1998 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1998 год.

Общие сведения 
 13 недель на первом месте Billboard Hot 100 продержался сингл The Boy Is Mine в исполнении дуэта певиц Брэнди Норвуд и Monica.
 По 5 недель на первом месте в 1998 году пробыли песни Too Close (в исполнении американской группы Next и в итоге ставшая лучшей песней по итогам всего 1998 года) и The First Night (сингл певицы Monica).

Список 1998 года

Примечания

См. также 
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Top 100 лучших синглов по годам
 

Чарты Billboard 1998 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
1998 год в музыке США